Первая ночь:

 Первая ночь — североамериканская традиция встречи Нового года
 Право первой ночи — право землевладельцев и феодалов провести первую после заключения брака ночь с невестой зависимого крестьянина